Анактувук-Пасс — город в боро Норт-Слоуп, штат Аляска, США.
 Анактувук-Пасс — государственный гражданский аэропорт, расположенный в городе Анактувук-Пасс (Аляска), США.